Dalweg (Aalten)
Dalweg (Arnhem)
Dalweg (Baarn)
Dalweg (Beekbergen)
Dalweg (Doorwerth)
Dalweg (Eexterzandvoort)
Dalweg (Hilversum)
Dalweg (Onnen)
Dalweg (Soest)